Os pneus de Fórmula 1 desempenham um papel significativo no desempenho de um carro de Fórmula 1. Os pneus sofreram grandes mudanças ao longo da história da Fórmula 1, com diferentes fabricantes e especificações usadas no esporte.

Fabricantes de pneus de Fórmula 1 por ano 
A tabela a seguir mostra os fabricantes de pneus que participaram da Fórmula 1 classificados por temporada:

Ligações externas 
Pirelli F1 Tyres
FIA tyre regulation summary
FIA tyre regulations
Formula One Tyre Technology | Bridgestone Motorsport Official Site
The Aerodynamic Development of the Formula One Car
Bridgestone Teams, Single Tyre Formula And Sole Supplier
The ATLAS Rough Guide: How to Set Up a Formula One Car (Part One)

Fórmula 1
Pneus